Senhor do Bonfim - segundo a devoção católica, é uma figuração de Jesus Cristo em que este é venerado na visão de sua ascensão
Ou ainda:
Cemitério Nosso Senhor do Bonfim - primeira necrópole de Belo Horizonte
Igreja Nosso Senhor do Bonfim - em Salvador, Bahia

Desambiguação